550 км, 550-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 550 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Армянская железная дорога (Армения). Код 569528.
 550 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия). Код 641063.